Мате́о Ко́вачич (; 6 мая 1994, Линц, Австрия) — хорватский футболист, полузащитник английского клуба «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России. Бронзовый призёр чемпионата мира 2022 года.

Клубная карьера

«Динамо» Загреб 
Матео родился в семье боснийских хорватов. Его родители переехали в Австрию в 1991 году, где и появился на свет Ковачич. Свою карьеру он начал в линцком «ЛАСКе».

В возрасте 13-ти лет талантливого полузащитника приметили скауты «Аякса», «Штутгарта», «Баварии» и «Ювентуса», но его семья решила переехать в Загреб, где Матео поступил в футбольную академию местного «Динамо». Выступая за молодёжную команду клуба в 2009 году Ковачич получает перелом ноги. Восстановление заняло почти год, 31 мая 2010 года в матче против молодёжной команды «Сплита» полузащитник впервые после травмы вышел на поле.
В октябре 2010 главный тренер основной команды Вахид Халиходжич, начинает привлекать Матео к тренировкам с основным составом, но Ковачич продолжает выступать за «молодёжку». В ноябре на матче против молодёжных команд « Цибалии» и «Загреба», талантливого полузащитника приезжают просматривать скауты лондонского «Арсенала».
20 ноября 2010 года в матче против «Хрватски Драговоляц», Ковачич дебютировал за «Динамо» в чемпионате Хорватии. В этом же поединке Матео забил свой первый гол. Поразив ворота соперников в возрасте 16 лет 198 дней Ковачич стал самым молодым автором гола в истории хорватской лиги. Предыдущий рекорд, который продержался всего неделю, принадлежал партнеру Матео Дино Спехару, который отличился в 16 лет 278 дней.
7 декабря 2011 года в матче Лиги чемпионов против французского «Лиона» Ковачич забил гол и стал самым молодым автором гола турнира.

«Интернационале» 
31 января 2013 года Ковачич перешёл в миланский «Интернационале». Матео взял себе 10 номер под которым до этого выступал Уэсли Снейдер. 3 февраля в поединке против «Сиены» Матео дебютировал в Серии А, выйдя на замену во втором тайме вместо Эсекиеля Скелотто. 15 февраля в матче против «ЧФР Клуж» состоялся дебют Ковачича в Лиге Европы, в этом поединке Матео отметился голевой передачей на Родриго Паласио и помог «Интеру» одержать победу.

«Реал Мадрид» 
Летом 2015 года Матео перешёл в мадридский «Реал». Сумма трансфера составила 35 млн евро. 23 августа в матче против хихонского «Спортинга» он дебютировал в Ла Лиге, заменив во втором тайме Иско. 8 декабря в матче Лиги Чемпионов против шведского «Мальмё» Ковачич забил свой дебютный гол за «королевский» клуб. В 2017 году он впервые выиграл чемпионат Испании в составе королевского клуба, а также второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. После ЧМ-2018 Ковачич заявил о желании покинуть клуб из-за нерегулярной игровой практики.

«Челси» 
8 августа 2018 года Ковачич был отдан в аренду до конца сезона 2018/2019 английскому клубу «Челси». 18 августа в матче против лондонского «Арсенала» он дебютировал в английской Премьер-лиге. 1 июля 2019 года Ковачич подписал пятилетний контракт с клубом. 27 ноября 2019 года забил первый гол за «Челси» в гостевой игре с «Валенсией» (2:2) на групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА .

Карьера в сборной 

Ковачич выступал за юниорские сборные Хорватии различных возрастов. В мае 2008 года он дебютировал в сборной до 15 лет в поединке против юношей из Словакии. С октября 2010 года он являлся ключевым футболистом сборной Хорватии не старше 17 лет. Его быстрый прогресс и огромный талант породили сравнения с такими звездами футбола, как Уэйн Руни, Диего Марадона и Лионель Месси.

В марте 2013 Матео был вызван на игры главной сборной Хорватии против Сербии и Уэльса. 22 марта в матче отборочного турнира чемпионата мира 2014 против сборной Сербии Ковачич дебютировал за первую сборную Хорватии.

В 2014 году Матео попал в заявку национальной команды на участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Мексики, Камеруна и хозяев чемпионата Бразилии. 7 июня 2015 года в поединке против сборной Гибралтара Ковачич забил свой первый гол за национальную команду.

В 2016 году в составе национальной сборной Ковачич принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Чехии и Испании.

В 2018 году Ковачич в составе национальной команды Хорватии стал серебряным призёром чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против сборных Нигерии, Аргентины, Дании, России и Исландии. В серии послематчевых пенальти в матче 1/4 финала против сборной России его удар отразил Игорь Акинфеев, что не помешало Хорватии выйти в полуфинал.

Достижения

Командные 
«Динамо» (Загреб)
 Чемпион Хорватии: 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Обладатель Кубка Хорватии: 2010/11, 2011/12

«Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Испании: 2017
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2016, 2017
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2016, 2017

«Челси»
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2018/19
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2021

Сборная Хорватии
 Вице-чемпион мира: 2018
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2022

Личные 
 Надежда года в Хорватии: 2011
 Орден Князя Бранимира: 2018
 Игрок года по версии болельщиков «Челси»: 2020
 Гол месяца английской Премьер-лиги: январь 2022

Статистика выступлений

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: 37 матчей / 1 гол; 21 победа, 7 ничьих, 9 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Челси» 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Челси»